Joyce M. Bennett (1923–2015) – angielska duchowna anglikańska
 Joyce Bennett (ur. 1945) – australijska sprinterka.